«Исто́рия Норве́гии» () — краткая история Норвегии, написанная по-латыни неизвестным монахом в XII веке. Единственная известная дошедшая до нас рукопись принадлежит графам Далузи и хранится в замке Брикин в одноименном городе в Шотландии. Эта рукопись неполна. Когда-то считалось, что она была создана в XV веке; в настоящее время её относят к 1500—1510 годам. Текст рукописи много старше, так как ссылается на извержение вулкана и землетрясение, происшедшие в 1211 году, как на современные.

Historia Norwegiæ содержит:

 I. Короткое описание географии Норвегии и её владений, затем краткая история Норвегии
 II. Генеалогия графов Оркнейских островов
 III. Список норвежских королей

В частности, текст содержит независимое от «Круга Земного» Снорри Стурлусона изложение сюжета «Саги об Инглингах». Кроме того он содержит важные этнографические детали, например, описание церемоний шаманских обрядов у саамов. Для многих описанных фактов «Historia Norwegiæ» является древнейшим письменным источником.

Это одна из трёх синоптических историй Норвегии, наряду с Ágrip af Nóregskonungasögum и Historia de Antiquitate Regum Norwagiensium Теодориха, написанными в XII веке. Возможно, что она появилась в Восточной Норвегии.

Рукопись была опубликована Петером Андреасом Мунком в 1850 году. Стандартное издание Густава Сторма вышло в 1880 году. Книга была переведена на английский лишь в 2001 году.

Примечания

Источники 
 Ekrem, Inger (editor), Lars Boje Mortensen (editor) and Peter Fisher (translator) (2003). Historia Norwegie. Museum Tusculanum Press. ISBN 8772898135
 Kunin, Debra (translator) and Carl Phelpstead (editor), A History of Norway and the Passion and Miracles of the Blessed Óláfr (London: Viking Society for Northern Research, University College London, 2001), available at http://vsnrweb-publications.org.uk
 Storm, Gustav (editor) (1880). Monumenta historica Norwegiæ: Latinske kildeskrifter til Norges historie i middelalderen, Monumenta Historica Norwegiae (Kristiania: Brøgger)
 Латинский текст и постраничный английский перевод
 Nordisk familjebok
 Notes and Queries, Issue 56
 Historia Norvegiae in English Translation and notes by Kunin and Phelpstead (2001).

История Норвегии
Средневековая литература
Синопсис саг о конунгах Норвегии
Королевские саги
Исторические сочинения XII века